Апостольский викариат Северной Аравии () — апостольский викариат Римско-католической церкви с центром в городе Авали, Бахрейн. Апостольский викариат Северной Аравии подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского викариата Северной Аравии является церковь Богоматери Аравийской.

Территория 
Апостольский викариат Северной Аравии распространяет свою юрисдикцию на Бахрейн, Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию. В апостольском викариате Северной Аравии действует 7 приходов: 4 прихода в Кувейте, 2 — в Бахрейне и 1 — в Катаре.

История 
29 июня 1953 года Папа Римский Пий XII издал буллу «Quemadmodum dispensator», которой учредил апостольскую префектуру Кувейта, выделив его из апостольского викариата Аравии (сегодня — апостольский викариат Южной Аравии). Пастырское попечение апостольским викариатом Северной Аравии было поручено монахам из монашеского ордена босых кармелитов.

2 декабря 1954 года Папа Римский Пий XII выпустил буллу «Quandoquidem Christi», которой преобразовал апостольскую префектуру Кувейта в апостольский викариат.

В 1973 году в апостольском викариате Кувейта был открыт приход для верующих византийского обряда.

31 мая 2011 года апостольский викариат распространил свою юрисдикцию на Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, которые принадлежали апостольскому викариату Аравии и в соответствии с декретом «Bonum animarum» Конгрегации евангелизации народов был переименован в апостольский викариат Северной Аравии.

В августе 2012 года центр апостольского викариата был перенесён из города Эль-Кувейт в Манаму, столицу Бахрейна.

Литургическим языком в апостольском викариате Северной Аравии является арабский язык. В настоящее время верующими апостольского викариата Северной Аравии являются в основном иностранные рабочие, работающие на нефтяных промыслах. Апостольский викариат Северной Аравии также распространяет свою юрисдикцию на верующих восточных обрядов.

Ординарии апостольского викариата 
 епископ Убальдо Теофано Стелла O.C.D. (29.06.1953 — 1966);
 священник Виктор Леон Эстебан Сан-Мигель-и-Эрсе O.C.D. (1966 — 31.05.1976) — апостольский администратор;
 епископ Виктор Леон Эстебан Сан-Мигель-и-Эрсе O.C.D. (31.05.1976 — 5.11.1981);
 епископ Фрэнсис Джордж Адеодат Микаллеф O.C.D. (5.11.1981 — 14.07.2005);
 епископ Камилло Баллин M.C.C.I. (14.07.2005 — 12.04.2020);
 епископ Альдо Берарди O.SS.T. (с 28 января 2023 года).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quemadmodum dispensator, AAS 45 (1953), стр. 835 
  Булла Quandoquidem Christi, AAS 47 (1955), стр. 204 
  Декрет Bonum animarum

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация 
 Reorganisation of the Two Vicariates in the Arabian Peninsula 

Католицизм в Бахрейне
Католицизм в Катаре
Католицизм в Саудовской Аравии
Католические епархии Кувейта